Tümmler steht für:

 Großer Tümmler, eine Delfinart
 Kleiner Tümmler, siehe Gewöhnlicher Schweinswal
 Tümmlertauben, eine Gruppe von Taubenrassen mit besonderen Flugeigenschaften, siehe Liste von Taubenrassen
 Tümmler oder Tummler, fränkische Bezeichnung für einen Hungerbrunnen
 Tümmler (Glas), eine frühmittelalterliche Gefäßform
 in Teilen Norddeutschlands ein anderes Wort für Wäschetrockner
 Tümmler (Schiff), ein deutscher Eisbrecher

Tümmler ist der Familienname folgender Personen:
 Bodo Tümmler (* 1943), deutscher Leichtathlet
 Hans Tümmler (1906–1997), deutscher Historiker, Germanist und Gymnasialleiter
 Manfred Tümmler (1936–1990), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler

Siehe auch:
 Thümmler
 Dümmler
 Marsuinul (U-Boot)